Le groupe E de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Costa do Sauípe, près de Salvador de Bahia.

Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe F et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe F.

Résumé 
La France, avec la Suisse, fait office de favori de ce groupe E. Qualifiée en barrage contre l'Ukraine (0-2 ; 3-0),  du Mondial 2006, elle est passée complètement à côté du Mondial 2010. Toutefois, après une bonne préparation, en battant la Norvège (4-0) et la Jamaïque (8-0), en faisant match nul face au Paraguay (1-1), l'équipe montre des qualités défensives et offensives séduisantes. La Suisse, équipe la mieux classée à la FIFA du groupe, vise logiquement une qualification pour le tour suivant. L'Équateur fait office d'outsider, tandis que le Honduras, déjà présent en 2010, ne participe qu'à sa troisième coupe du monde et met en avant sa solidité défensive.Lors de la première journée, le match entre la France et le Honduras voit le premier but de Coupe du monde validé avec l'assistance de la « technologie sur la ligne de but ». Karim Benzema marque un doublé permettant finalement à son équipe de s'imposer très nettement 3 à 0. La Suisse bute quant à elle contre une équipe équatorienne bien en place, ne parvenant à s'imposer que dans les arrêts de jeu. En deuxième journée, la France s'impose face à la Suisse après un gros match se terminant sur le score de 5 à 2 avec cinq buteurs différents côté français. L'Équateur bat le Honduras 2-1. Lors de la dernière journée, la Suisse valide son billet pour les huitièmes de finale en battant le Honduras 3-0. La France se contente d'un match nul face à l'Équateur 0-0 et termine première du groupe E avec 7 points.

Classement

Première journée

Suisse - Équateur

France - Honduras

Deuxième journée

Suisse - France

Honduras - Équateur

Troisième journée

Honduras - Suisse

Équateur - France

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

E